Kreuzspitze signifie littéralement Pointe de la Croix en allemand.

 Le Kreuzspitze (3455 m) est un sommet du massif des Alpes de l'Ötztal ;
 Le Kreuzspitze (3155 m) est également un sommet du massif des Hohe Tauern ;
 Le Kreuzspitze (3082 m) est également un sommet du massif des Alpes de Stubai ;
 Le Kreuzspitze ou Kreuzkarspitze (2587 m) est également un sommet du massif des Alpes d'Allgäu ;
 Le Kreuzspitze (2185 m) est également un sommet du massif des Alpes d'Ammergau ;
 Le Kreuzspitze ou Crusc de Rit (2021 m) est également un sommet du massif des Dolomites.